Юбиле́йный — посёлок в Баргузинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Юбилейное».

География 
Расположен у подножия Икатского хребта на левом берегу реки Ина (левый приток Баргузина), в 60 км к северо-востоку от районного центра, села Баргузин, в 4 км к востоку от автодороги местного значения Усть-Баргузин — Уро — Майский.

Население

Инфраструктура 
Администрация сельского поселения, средняя общеобразовательная школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение.

Экономика 
Заготовка и переработка древесины.

Примечания 

Населённые пункты Баргузинского района